Ablatie (Latijn) betekent letterlijk loslating.

Enkele specifieke betekenissen zijn:
Ablatie (geneeskunde), het wegnemen van weefsel.
Ablatie (geologie), de afvoer van materiaal door erosie.
Ablatie (ruimtevaart), afbladderen van het hitteschild bij de terugkeer van een ruimtevaartuig in de atmosfeer